Manaudou puede referirse a varias personas:

 Florent Manaudou (n. 1990), nadador francés.
 Laure Manaudou (n. 1986), nadadora francesa.
 Nicolas Manaudou (n. 1985), entrenador de natación francés.